Fédération Humaniste Europeenne – Federazione umanista europea